Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Richard Fromberg 7–5, 6–4, 7–6(7).

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (semifinali)
 Carlos Costa (primo turno, ritiro)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Paul Haarhuis (secondo turno)

 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Renzo Furlan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1994
ATP Tour 1994